Keith Baker può riferirsi a:

 Keith Baker  –  autore di giochi statunitense
 Keith Baker  – giocatore di football canadese 
 Keith Baker – batterista statunitense membro degli Uriah Heep